Słupianka –  część wsi Sąspów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Słupianka – potok, prawy dopływ Pokrzywianki
 Słupianka – struga, prawy dopływ Wisły
 Słupianka – wąwóz w Ojcowskim Parku Narodowym